Любомир Илиев Весов е български революционер, офицер от Българската армия и поет, деец на националноосвободителното движение в Македония, деец на Македонското студентско дружество „Вардар“, окръжен войвода на ВМРО в Западна Македония.

Биография 

Роден е през 1892 година в град Велес. Баща му Илия Весов, който е активен деец на българската община в града, умира рано. Любомир Весов завършва средното си образование в София. Още като ученик се включва в редовете на ВМОРО и няколко години е четник в Македония. В Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение в четата на Иван Попов, Христо Силянов и в Сборната партизанска рота на МОО – през април влиза в четата на Петър Чаулев, която има задача да превземе моста на Вардар при Градец и след това да настъпи към гара Демир Капия, за да се озове в тила на сръбските части, разположени по десния бряг на реката при Криволак. Четата изпълнява задачата и по време на Криволашкото сражение унищожава обози и обезврежда много сръбски отделения. Награден е със сребърен медал. Проявява се с благородно отношение към местното турско население.

На 20 март 1915 година Любомир Весов участва във Валандовската акция. Заедно с войводите Ване Стоянов, Петър Овчаров, Петър Чаулев и Панайот Карамфилович и с общо 1000 четници разбиват сръбските войски в трите укрепени пункта Валандово, Пирава и Удово. Убити са 470 сръбски войници и 7 офицери, а Валандово е превзето, след което четите се изтеглят в България.

След включването на България в Първата световна война е ротен командир в българската армия, а след прогонването на сръбските войски от Македония е комендант на град Крушево.

След края на войната завършва висшето си образование – право в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и се отдава на революционна дейност. През март 1920 година Весов е един от основателите и ръководителите на Македонското студентско дружество „Вардар“.

От 1920 година Любомир Весов е крушовски войвода. Лидерът на ВМРО Иван Михайлов пише за Весов:

На 5 ноември 1922 година, обграден от сръбска полиция в село Острилци, Крушовско, се самоубива. Погребан е в Крушево. Смъртта на Любомир Весов се приема от ВМРО и македонските бежанци в България като голям удар върху националноосвободителното движение. През 1928 година в Петрич съществува футболен отбор на името на Любомир Весов.

Творчество 
От 1913 година Любомир Весов започва да публикува свои стихотворения – любовни, пейзажни и патриотични. Междувременно прави и преводи на редица руски поети. През 1923 година стихотворенията му са събрани и посмъртно е издадена стихосбирката му „Стихотворения“.

Оценката на един от неговите изследователи, Румен Стоянов, за поетичното му творчество е следната:

Родословие

Външни препратки 
 От и за Любомир Весов в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България
 „Стихотворения“, София, 1923 година
 „Вардар - Лист на Македонското студентско д-во „Вардар“, брой 1, София, 1923 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 2, София, 1924 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 3, София, 1925 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 4, София, 1926 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 5, София, 1927 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 6, София, 1928 година
 "Ljubomir Wessof und Ilija Kuscheff", брошура на немски от Съюза на македонските студентски дружества в чужбина, посветена на Любомир Весов и братовчед му Илия Кушев
 "Любомир Весов. Илия Кушев", публикувано във в-к "Независима Македония. Орган на македонската емиграция", год. I, бр. 31, София, 8 ноември 1923 година
 "Село Острилци (Лобното место на Л. Весов)" - статия на Наум Томалевски за демирхисарското с. Острилци, където загива Весов
 "Автобиография" на Хаджи Йован Весов, чичо на Любомир Весов

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО
Български офицери от Македония
Български подпоручици
Български писатели от Македония
Български поети символисти
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Дейци на Македонското студентско дружество „Вардар“
Борци срещу сръбската въоръжена пропаганда в Македония
Български общественици от Македония
Възпитаници на Софийския университет
Вардарска Македония под сръбска власт
Родени във Велес
Носители на орден „За заслуга“